Хот-спот () — термин, дословно означающий «горячее место», «горячая точка», имеет большое количество разнообразных значений.

Вычислительная техника 
 Хот-спот — фрагмент интерактивного изображения с которым ассоциирован адрес — определённая область на рисунке, указанная всплывающей подсказкой при прохождении с помощью курсора мыши.
 Хот-спот — участок, покрытый беспроводной сетью Wi-Fi.
 Hotspot (программирование) — ресурсоёмкий участок кода в программе.
 HotSpot — виртуальная машина Java производства корпорации Oracle.
 Hotspot Shield — утилита для повышения безопасности при подключении к точкам доступа Wi-Fi.

Кинематограф 
 Хот Спот — автобот из первого мультсериала о трансформерах «The Transformers».

См. также 
 Спот